Giancarlo Rebizzi (1933) – ex calciatore italiano
 Patrizia Rebizzi (1957-2017) – musicista e chitarrista italiana